Лютне́ва ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

 Лютнева вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Лютнева вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 У місті Київ:
 Лютнева вулиця — вулиця в Голосіївському районі;
 Лютнева вулиця — вулиця в Дарницькому районі.
 Лютнева вулиця — вулиця в місті Львів.
 Лютнева вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Лютнева вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Лютнева вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці